Cesare Pascarella – poeta e pittore italiano
Gaetano Pascarella – politico italiano
Gennaro Pascarella – vescovo cattolico italiano